Жерваз Алан де Пейер (; 11 апреля 1926, Лондон — 4 февраля 2017) — британский кларнетист. Племянник пианистки Этель Бартлет.

Биография 

Учился в Королевском музыкальном колледже у Фредерика Тёрстона. По достижении 18-летнего возраста поступил во флотский оркестр и служил в нём до завершения Второй мировой войны, затем вернулся в колледж и по его окончании продолжил обучение в Париже у Луи Каюзака.

По возвращении из Франции в 1950 г. был среди учредителей камерного ансамбля «Мелос» (в котором играл до 1974 г.). Выступал в составе Королевского филармонического оркестра, Английского камерного оркестра, оркестра «Филармония». В 1956—1972 гг. — первый кларнет Лондонского симфонического оркестра. С 1959 г. преподавал в Королевской академии музыки. В 1969 г. стал одним из основателей ансамбля камерной музыки Линкольн-центра, вследствие чего жил по большей части в Нью-Йорке.

Исполнял кларнетные концерты Пауля Хиндемита и Аарона Копленда с оркестрами под управлением авторов, записал Рапсодию для кларнета с оркестром Клода Дебюсси с оркестром «Филармония» под управлением Пьера Булеза. Наград удостаивались осуществлённые им записи концертов Моцарта, Вебера, Шпора.

Примечания

Ссылки 
 John Robert Brown. Gervase de Peyer in his 80th Year. Part One
 Bernard Holland. Clarinet: Gervase de Peyer // The New York Times, January 18, 1987.

Кларнетисты по алфавиту
Кларнетисты Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Музыканты Лондонского симфонического оркестра
Преподаватели Королевской академии музыки
Умершие в 2017 году